Wachendorf bezeichnet folgende geographischen Objekte:

Deutschland:
 Wachendorf (Cadolzburg), Ortsteil der Gemeinde Cadolzburg im Landkreis Fürth, Bayern
 Wachendorf (Lingen), Ortsteil der Stadt Lingen (Ems) im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Wachendorf (Mechernich), Ortsteil der Stadt Mechernich im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wachendorf (Starzach), Ortsteil der Gemeinde Starzach im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Wachendorf (Syke), Ortsteil der Stadt Syke im Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Polen:
 Strzeszyce, Schlesien, heute Polen

Wachendorf ist ein Namensteil folgender Personen:
 Hans Hartmann von Ow-Wachendorf (1882–1966), deutscher Jurist, Diplomat und Majoratsherr
 Horst Wachendorf (* 1935), deutscher Geologe
 Wilhelm Wachendorf (1877–1949), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Vachdorf
 Wachendorff